Гульча:
 Гульча —горная река стекающая вниз по Алайской долине в Узбекистан носит название реки Гульча
 Гульча — село в Киргизии.